Nikoloz Basilašvili era il detentore del titolo e lo ha difeso, battendo in finale Andrej Rublëv con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

  Dominic Thiem (quarti di finale)
  Alexander Zverev (semifinale)
  Fabio Fognini (quarti di finale)
  Nikoloz Basilašvili (campione)

 Benoît Paire (primo turno)
 Laslo Đere (primo turno)
 Jan-Lennard Struff (secondo turno)
 Christian Garín (primo turno)

Wild card 

  Daniel Altmaier (primo turno)
  Yannick Hanfmann (primo turno)

 Rudolf Molleker (secondo turno)
 Alexander Zverev (semifinale)

Qualificati 

  Hugo Dellien (primo turno)
  Julian Lenz (primo turno)

 Thiago Monteiro (primo turno)
 Sumit Nagal (primo turno)

Lucky loser 
  Alejandro Davidovich Fokina (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Singolare